Chlorek ołowiu(II) – dawniej zwany chlorkiem ołowiawym - PbCl2
 Chlorek ołowiu(IV) – dawniej zwany chlorkiem ołowiowym - PbCl4